Виолетта:

 Виолетта — женское имя, этимологически происходит от латинского viola — фиалка.
 Виолетта — молодёжный телесериал, совместный проект Disney Channel и компании Pol-ka Producciones.
 Виолетта (1906—?) — немецкая и американская цирковая артистка.
 (557) Виолетта — астероид главного пояса, который был открыт 26 января 1905 года.

См. также 
 
 Violet (значения)